Liste des églises dédiées à saint Fuscien :

 Église Saint-Fuscien de Frocourt (Oise)
 Église Saint-Fuscien de Grand-Laviers (Somme)
 Église Saint-Fuscien-et-Saint-Gentien de Morcourt (Somme)
 Église Saint-Fuscien de Pissy (Somme)
 Église Saint-Fuscien de Rouville (Oise)
 Église Saint-Fuscien, Saint-Victoric et Saint-Gentien de Sains-en-Amiénois (Somme)
 Église Saint-Fuscien de Saint-Fuscien (Somme)
 Église Saint-Fuscien de Saleux (Somme)

Saint-Fuscien